Eum Hyun-seung  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle avec le High1 où il évolue trois saisons. En 2010-2011, il signe un contrat avec le Anyang Halla.

Il représente la Corée du Sud en compétition internationale.

Statistiques

en club 

| 2007-2008 || High1 || Asia League || 29 ||  || 78 || 2,81 || 90,9 || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || High1 || Asia League || 26 ||  || 79 || 3,07 || 90,5 || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || High1 || Asia League || 31 ||  || 93 || 3,18 || 88,9 || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Anyang Halla || Asia League || 32 ||  || 76 || 2,42 || 90,4 || || 0 || 4 || 239 || 11 || 2,76 || 88,5 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Anyang Halla || Asia League || 28 ||  || 75 || 2,82 || 90,6 || 0 || 0 || 5 || 262 || 12 || 2,74 || 90,2 || || 0
|-
| 2012-2013 || Anyang Halla || Asia League || 32 ||  || 98 || 3,24 || 89,6 || 1 || 0 || 2 || 119 || 9 || 4,52 || 86,4 || || 2
|-
| 2016-2017 || Daemyung Whale Killers || Asia League || 13 || 711 || 65 || 5,48 || 86,4 || || 0 || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 2002 || Championnat du monde moins de 18 ans || 3 || 140 || 1 || 0,43 || 94,1 || 1 || 0 ||  de la Division 
|-
| 2002 || Championnat du monde junior || || || || || || || ||  de la Division , Groupe B
|-
| 2007 || Jeux asiatiques || 3 || 75 || || 3,18 || 77,8 || || 0 ||  Médaille de bronze
|-
| 2007 || Championnat du monde || 2 || 50 || 1 || 1,20 || 66,67 || 0 || 0 ||  de la Division , Groupe B
|-
| 2008 || Championnat du monde || 2 || 51 || 5 || 5,88 || 84,9 || 0 || 0 ||  de la Division , Groupe A
|-
| 2009 || Championnat du monde || 3 || 118 || 5 || 2,55 || 80,0 || 0 || 0 ||  de la Division , Groupe B
|-
| 2010 || Championnat du monde || 1 || 34 || 3 || 5,37 || 82,4 || 0 || 0 ||  de la Division , Groupe B
|-
| 2011 || Jeux asiatiques || 4 || 157 || || 3,44 || 88,0 || 2 || 0 ||  Médaille de bronze
|-
| 2011 || Championnat du monde || 4 || 243 || 18 || 4,55 || 87,4 || 0 || 0 ||  de la Division , Groupe A
|-
| 2012 || Championnat du monde || 5 || 255 || 9 || 2,12 || 91,9 || 0 || 0 ||  de la Division B
|-
| 2012 || Qualifications olympiques || 1 || 63 || 3 || 2,87 || 90,6 || 0 || 0 ||  du Groupe J
|-
| 2013 || Championnat du monde || 4 || 162 || 13 || 4,83 || 83,8 || 0 || 0 ||  de la Division A

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde div. 1
2011 : nommé meilleur gardien de but du tournoi

Notes et références 

Naissance en mai 1984
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du High1
Joueur du Anyang Halla
Gardien de but de hockey sur glace
Naissance à Séoul
Joueur des Daemyung Whale Killers